Finsbury (Engeland)
 Finsbury (Zuid-Afrika)